Böhlen peut faire référence à :

Toponyme 
 Böhlen, ville allemande de l'arrondissement de Leipzig, en Saxe ;
 Böhlen, commune allemande de l'arrondissement de l'Ilm, en Thuringe ;

Autre 
 Le Böhlen, pétrolier est-allemand qui a sombré dans une tempête au large de l'Île de Sein en Bretagne en 1976.

Homonymie de toponyme